Sedlec is de naam van meerdere gemeenten en stadsdelen in Tsjechië:
 Sedlec (okres Plzeň-sever), gemeente in okres Plzeň-sever
 Sedlec (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice
 Sedlec (okres Litoměřice), gemeente in okres Litoměřice
 Sedlec (okres Břeclav), gemeente in okres Břeclav
 Sedlec (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ
 Sedlec (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč
 Sedlec (okres Mladá Boleslav), gemeente in okres Mladá Boleslav
 Sedlec (Praag), wijk in de Tsjechische hoofdstad Praag
 Sedlec (Karlsbad), wijk in Karlsbad, regio Karlsbad
 Sedlec (Kutná Hora), wijk in Kutná Hora, regio Midden-Bohemen